Алексей Шевче́нко: Шевченко, Алексей Александрович (род. 1995) — российский биатлонист.
 Шевченко, Алексей Васильевич (1922—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Шевченко, Алексей Владимирович (Шевченков; род. 1974) — российский актёр.
 Шевченко, Алексей Николаевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Шевченко, Алексей Олегович (род. 1972) — российский кардиолог, трансплантолог.